german – pierwiastek chemiczny
 General Electric – koncern 
 .ge – domena internetowa Gruzji
 Gaja – postać mitologii greckiej
 Ge – starożytna chińska broń
 Ge – plemię indiańskie
 GE – kanton Genewa w Szwajcarii (oznaczenie kodowe ISO 3166-2)

Osoby:
 Mikołaj Ge – malarz rosyjski